Postcommunio - to modlitwa, odmawiana przez kapłana po zakończeniu obrzędu Komunii Świętej. Teksty modlitw znajdują się w Mszale.
Należy zauważyć, że przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej powinno być związane z modlitwą - rozmową z Panem. Modlitwa ta powinna składać się z dwu części, zgodnie z wymową Listu do Filipian 2: 
a/. Najpierw łączymy się z Jezusem w tajemnicy Jego uniżenia, Jego Ofiary, dziękując Mu za Jego miłość bezgraniczną, za miłość aż po Krzyż, o której mówi święty Paweł w Flp 2,6-8
   6 On, istniejąc w postaci Bożej, 
     nie skorzystał ze sposobności, 
     aby na równi być z Bogiem, 
   7 lecz ogołocił samego siebie, 
     przyjąwszy postać sługi, 
     stawszy się podobnym do ludzi. 
     A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, 
   8 uniżył samego siebie, 
     stawszy się posłusznym aż do śmierci - 
     i to śmierci krzyżowej.
b/. Potem łączymy się z Jezusem w tajemnicy Jego uwielbienia, o czym dalej w liście Pawłowym:
    9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
      i darował Mu imię 
      ponad wszelkie imię, 
   10 aby na imię Jezusa 
      zgięło się każde kolano
      istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. 
   11 I aby wszelki język wyznał, 
      że Jezus Chrystus jest PANEM - 
      ku chwale Boga Ojca.
W praktyce katolickiej daje się zauważyć, że wierni często nie dostrzegają różnicy pomiędzy czasem uwielbienia Boga w tajemnicy Jego uniżenia a czasem uwielbienia Go w tajemnicy Jego wywyższenia. Jeśli zaś akcentuje się w danej wspólnocie wyłącznie wymiar chwalebny, to skutkiem tego jest niedostrzeżenie Mszy Świętej jako prawdziwego uobecnienia Męki Pana. Znalazło to zdecydowaną krytykę w Encyklice Jana Pawła II, "Ecclesia de Eucharistia", nr 48.

Modlitwy chrześcijańskie